У́льмская шко́ла ():
  — позднеготическая группа художников (XV—XVI века).
 Ульмская школа дизайна — учебное заведение (1953—1968).